Estrées kan syfta på:

 Estrées, Aisne,  fransk kommun i departementet Aisne
 Estrées, Nord,  fransk kommun i departementet Nord
 Estrées-Deniécourt,  fransk kommun i departementet Somme
 Estrées-la-Campagne,  fransk kommun i departementet Calvados
 Estrées-lès-Crécy,  fransk kommun i departementet Somme
 Estrées-Mons,  fransk kommun i departementet Somme
 Estrées-Saint-Denis,  fransk kommun i departementet Oise
 Estrées-sur-Noye,  fransk kommun i departementet Somme

Se även 

 D'Estrées
 Estrée